11-й механизированный корпус — общевойсковое формирование (соединение, механизированный корпус) мехвойск, позднее АБТВ, РККА Вооружённых Сил Союза ССР, до и во время Великой Отечественной войны.

История 
Успехи оборонной промышленности Союза ССР в конце 1920-х годов позволили начать моторизацию и механизацию ВС Союза ССР, сначала подразделений, а позже частей и соединений Красной Армии и Флота.
Постановлением Совета Труда и Обороны от 1 августа 1931 года была принята так называемая большая танковая программа, которая исходила из того, что технические достижения в области танкостроения в СССР «создали прочные предпосылки к коренному изменению общей оперативно-тактической доктрины по применению танков и потребовали решительных организационных изменений автобронетанковых войск в сторону создания высших механизированных соединений, способных самостоятельно решать задачи как на поле сражения, так и на всей оперативной глубине современного боевого фронта»

В 1929 году в Союзе было создано Центральное управление механизации и моторизации РККА и сформирован первый опытный механизированный полк, развёрнутый в 1930 году в первую механизированную бригаду в составе управления, танкового, артиллерийского, разведывательных полков и подразделений обеспечения. Бригада имела 110 танков МС-1 и 27 орудий и предназначалась для исследования вопросов оперативно-тактического применения и наиболее выгодных организационных форм механизированных соединений.

Первое формирование 

В соответствии с постановлением РВС СССР от 11 марта 1932 года в Союзе ССР впервые в мире были созданы два механизированных корпуса. В Ленинградском военном округе на базе 11-й стрелковой дивизии сформирован 11-й механизированный корпус, а в Украинском военном округе на базе 45-й стрелковой дивизии — 45-й механизированный корпус. Механизированные корпуса формирования 1932 года представляли собой самостоятельное оперативное соединение, включавшее две механизированные и одну стрелково-пулемётную бригады, отдельный зенитно-артиллерийский дивизион и насчитывавшее свыше 500 танков и 200 автомобилей.

Название «Механизированные» было закреплено в 1932 году во временном наставлении механизированных войск РККА, которое называется «Вождение и бой самостоятельных механизированных соединений».

В 1934 году управление 11-го механизированного корпуса с одной механизированной бригадой и частями корпусного подчинения было передислоцировано в Забайкалье. На основе двух оставшихся в ЛВО бригад этого корпуса был сформирован 7-й механизированный корпус. Одновременно в Московском военном округе на базе 1-й механизированной бригады имени Калиновского был развёрнут 5-й механизированный корпус.

Забайкальский военный округ выделял войска для оказания военной помощи МНР. Основным источником в течение двух лет для их временного пополнения являлся 11-й механизированный корпус.
 
Для отправки в МНР из 6-й механизированной бригады (6 мехбр) 11 мк были откомандированы стрелково-пулемётный батальон, артиллерийская батарея и разведывательная рота, из состава 32-й механизированной бригады (32 мехбр) 11 мк — 3-й танковый батальон под командованием майора Швецова. На базе 3 тб 32 мехбр и спб 6 мехбр был сформирован моторизованный броневой полк (Мбп), убывший в Монголию.

В октябре личный состав моторизованного броневого полка вернулся обратно, оставив материальную часть в месте дислокации. В Монголию же убыл постоянный личный состав, прошедший обучение в 11 мк.

27 сентября 1939 года, в связи с переходом на новые штаты (с 3-танковых взводов на 5-танковые), все механизированные соединения и части, включая и все 4 корпуса, были переименованы в танковые с изменением нумерации. 5-й механизированный корпус (МВО) стал 15-м танковым корпусом, 7-й механизированный (ЛВО) — 10-м танковым, 11-й механизированный (ЗабВО) — 20-м танковым и 45-й механизированный (КВО) — 25-м танковым корпусом. Танковые корпуса довоенного, 1939-го года формирования не следует путать с танковыми корпусами, сформированными в 1942 году и получившими ту же нумерацию: это разные соединения.

Боевые действия

Командир корпуса 
 М. Ф. Терёхин (1939).

Состав 
По штатам на:

1932 год 
По решению РВС СССР, от 11 марта 1932 года, 11-й механизированный корпус, состоял из:
 управления
 разведывательного батальона
 сапёрного батальона
 огнемётного батальона
 зенитно-артиллерийского дивизиона
 роты регулирования движения
 технической базы
 авиационного отряда
 двух механизированных бригад (танки Т-26 и БТ), в состав каждой входят:
 управление
 три танковых батальона
 стрелково-пулемётный батальон
 артиллерийский дивизион
 сапёрный батальон
 зенитно-пулемётная рота
 стрелково-пулемётной бригады

1935 год 
По новой организационно-штатной структуре, утверждённой 28 декабря 1935 года, 11-й мехкорпус состоял из:
 управления
 двух мехбригад, оснащённых 384 танками БТ
 стрелково-пулемётной бригады
 отдельного танкового (разведывательного) батальона
 батальона связи.
Всего в 11-м мехкорпусе помимо танков БТ полагалось иметь 63 танкетки, 52 огнемётных танка, 20 артиллерийских орудий, 1444 автомашины и 8965 человек личного состава.

Второе формирование 
11-й механизированный корпус начал формирование в марте 1941 года в Западном особом военном округе. Находился в составе 3-й армии (с 21 июня 1941 — Западного фронта).

29-я танковая дивизия формировалась на базе 25-й танковой бригады в Гродно.

33-я танковая дивизия формировалась на базе 15-й танковой бригады в Сокулке.

204-я моторизованная дивизия на базе 9-й моторизованной дивизии в Волковыске.

Командиры 
 Командир — генерал-майор танковых войск Д. К. Мостовенко
 Начальник штаба — полковник С. А. Мухин

Состав и дислокация на 22 июня 1941 
Управление — Волковыск;
 456-й отдельный батальон связи — Волковыск;
 64-й отдельный моторизованный инженерный батальон — Волковыск
 16-й мотоциклетный полк — Моздейки
 29-я танковая дивизия — Гродно;
 33-я танковая дивизия — Сокулка;
 204-я моторизованная дивизия — Волковыск.

Вооружение 
На вооружении частей корпуса находились:
 29-я танковая дивизия — полковник Н. П. Студнев. В составе дивизии 66 танков: 1 КВ-1, 1 КВ-2, 26 Т-34 (фактически 22, так как 4 танка находились на полигоне 22-й ТД под Брестом), 22 Т-26, 16 ХТ, а также 20 легких и 38 средних бронеавтомобилей.
 33-я танковая дивизия — полковник М. Ф. Панов. В составе дивизии 119 танков: 1 КВ-1, 2 Т-34, 44 БТ, 21 Т-26 двухбашенный, 44 Т-26 однобашенных, 3 ХТ, 4 Т-26 тягач, а также 25 легких и 47 средних бронеавтомобилей.
 204-я моторизованная дивизия — полковник А. М. Пиров. В составе дивизии 59 танков: 54 Т-26, 1 ХТ, 2 Т-40, 2 Т-26 тягач и 11 средних бронеавтомобилей БА-10.

Боевые действия 
С 22.06.1941 корпус ведёт бои в районе Гродно: поднятые по тревоге части корпуса двинулись несколькими маршрутами к границе и во второй половине дня столкнулись с наступавшими навстречу 8-й и 22-й пехотными дивизиями. Завязался ожесточенный встречный бой, в котором (больше всего от действий авиации) корпус потерял не менее 80 танков. Войска вступали в бой разрозненно, связь и взаимодействие были сразу нарушены.

С 23.06.1941 распоряжением Генерального штаба должен был принять участие в контрударе КМГ генерала И. В. Болдина с общим направлением на Белосток. Но практически весь корпус был уже втянут в бой и выйти из него и сосредоточиться на исходных рубежах не имел возможности. 24 июня часть сил корпуса участвовала в армейском контрударе на Гродно, вновь вылившимся во встречное сражение.

К 25.06.1941 корпус понёс большие потери в живой силе и технике (особенно тяжелые — от действий немецкой авиации, которая буквально парализовала тылы корпуса), отступает в направлении Новогрудка. В составе корпуса осталось около 60 танков и 20 бронеавтомобилей.

С 28.06.1941 совместно с частями 6-го кавалерийского корпуса ведёт бои в окружении в районе реки Щара.

14.07.1941 остатки корпуса вышли из окружения возле станции Рабкор в 80 км от Бобруйска.

29-я и 33-я танковые дивизии расформированы 14.07.1941; 204-я моторизованная дивизия — 19.09.1941 года.

Примечания

Литература 
 Дроговоз И. «Железный кулак РККА. Танковые и механизированные корпуса Красной Армии 1932—1945»  Техника — молодёжи.1999
 Галицкий К. Н. «Годы суровых испытаний» М. Наука.1973
 Первые дни войны в документах. ВИЖ № 9, 1989

Ссылки 
 Состав 11-го мехкорпуса

Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны